Bernolák ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bernolák (1762–1813), slowakischer Priester und Philologe
 Nándor Bernolák (1880–1951), ungarischer Jurist und Politiker, Minister für Volkswohl und Arbeit